Il doppio del torneo di tennis Wrexham Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Miles Maclagan e Andrew Richardson 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Dušan Vemić /  Lovro Zovko (semifinali)
 Tim Crichton /  Grant Silcock (semifinali)

 Lars Burgsmüller /  Ivo Heuberger (primo turno)
 Damian Furmanski /  Christian Kordasz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2000